Облівіон (з  — забуття) може відноситись до:

Кіно 
 Облівіон — фільм 1994 року.
 Облівіон 2 — фільм 1996 року.
 Світ забуття () — фільм 2013 року.

Музика 
 Consign to Oblivion — альбом гурту Epica.

Ігри 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion — відеогра 2006 року.